

Personen
André Middelhoek, Nederlandse topambtenaar
Martinus Leonardus Middelhoek, Nederlandse kunstschilder
Piet Middelhoek, Nederlands kunstschilder, zoon van Martinus
Simon Middelhoek, Nederlandse natuurkundige

Overige
Middelhoek (buitenplaats), buitenplaats bij het Nederlandse dorp Nieuwersluis